Марии́нский парк может означать:
 Мариинский парк — парк в Киеве.
 Мариинский парк («Андриеш») — парк в Бельцах, Молдавия.